Dayia är ett släkte av blågullsväxter. Dayia ingår i familjen blågullsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blågullsväxter
Dayia